Fürstling ist der Name folgender Orte:

 Fürstling (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft der Gemeinde Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Fürstling (Gemeinde Tollet), Ortschaft der Gemeinde Tollet, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich